De Peugeot 106 maakt deel uit van de 100-serie van Peugeot. Als voorganger kan de Peugeot 104 worden beschouwd, echter deze was al drie jaar uit productie en werd in Nederland al zeven jaar niet meer geleverd ten tijde van de introductie van de 106. Het nummer 105 is overgeslagen; oorspronkelijk was de 106 bedoeld als opvolger van de Peugeot 205, maar die auto bleek zo populair, dat uiteindelijk de 106 naast de 205 in de markt is gezet en zelfs nog vijf jaar naast de uiteindelijke opvolger van de 205, de Peugeot 206, verkocht is.

De 106 is in twee series geproduceerd. Serie S1 werd geproduceerd van 1991 tot 1995. Serie S2 werd geproduceerd van 1996 tot 2003. De eerste serie stond op hetzelfde onderstel en had dezelfde motoren als de eerder geïntroduceerde Citroën AX.

De 106 van de tweede serie is technisch vrijwel identiek aan de Citroën Saxo. De modellen van de tweede serie onderscheiden zich uiterlijk door een afgeronde carrosserie ten opzichte van de eerste serie. De afmetingen zijn nauwelijks gewijzigd. Waar de AX en de eerste serie weinig identieke onderdelen gebruikt, is er bij de tweede serie door PSA bij het ontwerp rekening gehouden om zo veel mogelijk gestandaardiseerde onderdelen te gebruiken van de Saxo.

Van beide series is een Rallye-model gemaakt, als opvolger van de Peugeot 205 Rallye. De Rallye S1 had een 1,3 liter injectiemotor die 100 pk leverde, de Rallye S2 een 1,6 liter die 103 pk leverde. De laatste motor was ook als zestienklepper verkrijgbaar in de Sport en de GTI-versie, met een vermogen van 120 pk. De Rallye onderscheidde zich van de Sport- en GTI-modellen door zijn lagere gewicht door het zo veel mogelijk weglaten van luxe.

Na in totaal twaalf jaar in productie te zijn geweest, werd de 106 in 2003 voor het laatst gebouwd. Er was niet meteen een opvolger, pas in 2005 kwam de 107 op de markt, al bevindt die zich in een kleinere klasse dan de 106.

Motoren 
Net als bij de Citroën AX en Saxo het geval was, was er voor de 106 een uitgebreid pakket motoren beschikbaar. Voor de benzineversies waren er motoren beschikbaar met een inhoud van: 1.0 (XN, Accent), 1.1 (XN, Accent, XR), 1.3 (Rallye S1), 1.4 (XR, XT, XS, XSI), 1.6 (XR, XS, XT, XSi, Rallye S2) en 1.6 liter zestienklepper (Sport, GTI). De diesels werden allemaal uitgerust met een verkleinde versie van de PSA TUD-motor, in eerste instantie als 1.4 liter, in latere modellen met 1.5 liter inhoud. De 1.0-motor was gekoppeld aan een handgeschakelde vierversnellingsbak, de overige motoren aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Voor de 1.4- en 1.6- motoren was als optie een drietraps automatische versnellingsbak leverbaar.

De 106 was verkrijgbaar met de volgende motortypen:

Elektrische versie 

In 1995 lanceerde Peugeot een elektrische variant van de 106, onder de naam 106 Electrique. Dit model werd in een beperkt aantal Europese landen aangeboden, waaronder Frankrijk, België, Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.

De elektrische aandrijflijn werd door het Franse ingenieursbedrijf Heuliez ontwikkeld en gebouwd. De wagen had een nikkel-cadmium-accu vervaardigd door Saft Groupe S.A. en een topsnelheid van 90 km/u en een officieel rijbereik van 100 km.

Ondanks de hoge vraagprijs voor dit model, verwachtte Peugeot een jaarlijkse vraag naar rond de 15 000 à 20 000 Peugeot 106 Électriques, met een verwachte totale productie van 100 000 auto’s. Uiteindelijk werden er slechts een 6 400 Peugeot 106 Électriques verkocht tussen 1995 en 2003, waarvan het merendeel door de Franse overheid werd aangekocht.

Tijdlijn modellen van Peugeot 

106